Condom ist:

 eine andere Schreibweise für das Verhütungsmittel Kondom

der Name von Orten in Frankreich:
 Condom, Stadt im Département Gers
 Condom-d’Aubrac, Gemeinde im Département Aveyron

der Familienname von:
 Jean Condom (* 1960), französischer Rugby-Union-Spieler